Ulica Stefana Żeromskiego w Łodzi
 Ulica Stefana Żeromskiego w Poznaniu
 Ulica Stefana Żeromskiego w Radomiu
 Ulica Stefana Żeromskiego w Sosnowcu
 Ulica Stefana Żeromskiego w Żywcu

Żeromskiego